Marta Eugenia Alarcón Riquelme, (Rochester, Minnesota, Estados Unidos, 1962), es una doctora en medicina mexicana-estadounidense, especialista en genética de enfermedades autoinmunes. Formada en México y Suecia trabaja en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, en España.

Datos académicos e investigación

Formación doctoral y postdoctoral en Suecia 
Marta Eugenia Alarcón-Riquelme estudió medicina en la Universidad La Salle (México D.F.) licenciándose en 1985. Trabajó en el departamento de inmunología y reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zurbirán en México. Posteriormente se trasladó a Suecia donde consiguió su doctorado en 1994 en la especialidad de inmunología en la Universidad de Estocolmo (Suecia) con la tesis Modelos Murinos de Lupus Eritematoso Sistémico, realizando su formación postdoctoral en el Departamento de genética y Patología de la Universidad de Uppsala donde consiguió, en 2009, la condición de Catedrática. Es profesora catedrática visitante en el Karolinska Intitutet de Estocolmo (Suecia). Participa como profesora en el máster en Genética y Evolución impartido en la Universidad de Granada.

Centro de genómica de investigaciones oncológicas - GENYO 
Desde 2010 es la directora del área de Medicina genómica en el Centro de Genómica e Investigaciones Oncológicas (GENYO) -dependiente de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud en cuyo patronato están la empresa farmacéutica Pfizer, la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, en Granada, Andalucía, España.

Alarcón es la investigadora principal del grupo Genética de enfermedades complejas del GENYO.

Genética del lupus eritematoso sistémico 

El grupo que dirige Alarcón-Riquelem estudia los mecanismos genéticos y comportamiento inmunologíco en la enfermedad de lupus eritematoso sistémico con el objetivo de determinar los genes responsables del daño genético y celular y así proponer tratamientos más efectivos.

Sus investigaciones han permitido identificar los genes PDCD1 y BANK1 como susceptibles al lupus eritematoso sistémico.

Proyecto Precisesads 
Alarcón Riquelme coordina el proyecto PRECISESADS de colaboración europea. Es una iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) en el que participan 23 centros de investigación y cinco empresas de 12 países europeos. El proyecto comenzó en 2014 alargándose hasta 2019 con un presupuesto de 22,7 millones de euros con el objetivo de encontrar una tecnología diagnóstica que relacione la enfermedad autoinmune sistémica (EAS) con cambios detectables en las firmas moleculares del individuo en enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico.

Financiación, asociaciones y premios 
Marta E. Alarcón-Riquelme ha obtenido financiación de distintas fuentes, fondos europeos, estadounidenses, suecos y españoles. El Instituto de Salud Carlos III ha cofinanciado con FEDER de la Unión Europea sus investigaciones.

Alarcón es miembro del Consorcio Internacional de genética del lupus SLEGEN financiado por la Alliance for Lupus Research y coordinador de la red BIOLUPUS financiados por el European Science Foundation.

En 2012 le fue concedido el Premio Salud Investiga en la categoría de investigación de vanguardia gracias por el proyecto Mapeo fino y replicación de scans del genoma en el lupus eritematoso sistémico: estrategia para la identificación de variantes funcionales e interacciones intergénicas''.

Publicaciones 
Alarcón-Riquelme tiene más de 150 publicaciones en revistas científicas.
  Publicaciones de Marta Alarcón , en Kalorinska Institut.
  Selección de publicaciones en GENYO.
 Publicaciones de M Alarcón_Riquelme, en PubMed
 Publicaciones de Marta E. Alarcón-Riquelme, en WorldCat
 Publicaciones de Marta Eugenia Alarcón Riquelme, en ORCID.

Véase también 
 Lupus eritematoso sistémico
 Artritis reumatoide
 Genética
 Inmunología
 Secuenciación del genoma

Referencias

Enlaces externos 
 Grupo Genética de enfermedades complejas, GENYO
 Preciseseads, proyecto europeo de investigación.
 Marta Alarcón, la científica a la que dijeron que Marie Curie era una mala madre, La Marea, 10 de febrero de 2017

Mexicanas
Científicas de México
Genetistas de México
Científicas de Estados Unidos
Genetistas de Estados Unidos
Nacidos en Rochester (Minnesota)